Velletri-Segni är ett suburbikariskt stift inom Romersk-katolska kyrkan, lett av en kardinalbiskop.

Ostia och Velletri, hörde ihop som stift mellan 1105 och 1914 och hette då "Ostia e Velletri".

1914 blev Velletri ett eget suburbikariskt stift. 1981 slogs stiftet Velletri samman med stiftet Segni.

Kardinalbiskop är sedan 2005 Francis Arinze.

Referenser

Suburbikariska stift